Chilia est un nom, signifiant « grenier », « entrepôt » en grec et « cellier », « cellule » (monastique) en roumain, qui désigne, en géographie, 
 Le bras de Chilia, ou Kilia ou Kiliya, un bras du Delta du Danube, frontalier entre la Roumanie et l'Ukraine;
 Chilia, ou Kilia ou Kiliya, une ville du sud-ouest de l'Ukraine, sur la rive gauche du bras du même nom;
 Chilia, ou Staro-Kilia ou Staro-Kiliya, un village du sud-est de la Roumanie, sur la rive droite du bras danubien auquel il a donné son nom;
 Chilia, nom de quatre autres villages en Roumanie, dans les départements de Bacău, Olt, Neamț et Satu Mare.

En biologie, Chilia désigne le : 
 Chilia, ou chilia des rochers, le nom vernaculaire d'un oiseau, dont l'espèce Ochetorhynchus melanurus (jadis Chilia melanura) est la seule représentante du genre Chilia de la famille des Furnaridés ; c'est un passereau endémique du Chili.